Marienpforte steht für:
 die Gnadenpforte (Marienpforte) im Bamberger Dom
 die Marienpforte in der Flensburger Stadtbefestigung
 die Marienpforte in der Zerbster Stadtmauer

Klöster:

 Kloster Marienpforte (Flieth), ein ehemaliges Benediktinerinnenkloster in Flieth, Uckermark
 Kloster Marienpforte (Dörschnitz), ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster in Dörschnitz, Sachsen
 Kloster Marienpforte (Sitzenroda), ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster in Sitzenroda, Sachsen
 Kloster Marienpforte (Mengen), ein ehemaliges Wilhelmitenkloster in Mengen, Oberschwaben

Klöster, die auch Marienpforte genannt werden:

 Kartause Aggsbach, ein ehemaliges Kloster des Kartäuserordens in Aggsbach Dorf, Niederösterreich
 Kloster Marienpfort, ein ehemaliges Wilhelmitenkloster bei Waldböckelheim, Rheinland-Pfalz
 Kloster Pforta, ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster in Schulpforte bei Naumburg

Siehe auch:
Marientor